John Slim ist der Name folgender Personen:

* John Slim (Ringer) (auch James Slim; 1885–1966), britischer Ringer
 John Slim, 2. Viscount Slim (1927–2019), britischer Adliger und Soldat